Il doppio del torneo di tennis Philippine International 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Geoff Masters che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Corrado Barazzutti 6-0, 6-1.

Teste di serie

 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (quarti di finale)

  Ross Case /  Geoff Masters (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Philippine International 1976